Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Delfino e Matias O'neille che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Gergely Kisgyorgy 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (finale)
 Ignacio Hirigoyen /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

 Leonardo Olguín /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Francisco Cabello /  Dušan Vemić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2003